Droga krajowa nr 55 (Czechy)
 Droga krajowa nr 55 (Polska)
 Droga krajowa nr 55 (Węgry)